«Гекрис» — название футбольных клубов из Краснодарского края в первой половине 1990-х годов (от АО «Гекрис»). Название «Гекрис» было образовано из первых букв имён детей владельца фирмы Эдуарда Сербияна — Генрих и Кристина. Этими клубами были:
 «Черноморец» (Новороссийск) — в 1992—1993 годах.
 «Спартак» / «Анапа» — в 1995 году.

См. также 
 Асмарал (футбольный клуб)

Примечания